Merge (SQL) - commando binnen SQL
 Merge Records - Amerikaans platenlabel
 Merge (Randy Bachman) - album van Canadees Randy Bachman